Baudouin II est un nom porté par plusieurs souverains et seigneurs européens. 
Le prénom Baudouin fut un prénom dynastique dans deux régions : en Flandre et dans les régions voisines et dans les États latins d'Orient.

 Baudouin II de Flandre (v.863-918), comte de Flandre de 879 à 918
 Baudouin II de Boulogne (? -1033),  comte de Boulogne de 990 à 1033
 Baudouin II de Hainaut (1056-1098), comte de Hainaut de 1071 à 1098
 Baudouin II de Bailleul (v.1084-v.1145), châtelain et Vicomte d'Ypres
 Baudouin II de Jérusalem (mort en 1131), roi de Jérusalem de 1118 à 1131
 Boudouin II de Boulogne, évêque (1148-1167) à l'origine de la construction de la Cathédrale Notre-Dame de Noyon
 Baudouin II de Courtenay (1217-1273), dernier empereur latin de Constantinople de 1228 à 1261
 Baudouin II de Guînes (v.1135-1205), comte de Guînes de 1169 à 1205

Homonymie